Кондрашо́в — русская фамилия. Женская форма Кондрашова. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Кондрат — Кондраш.

Известные носители 
 
 
 Кондрашов, Анатолий Павлович — российский автор научно-популярных книг.
 
 Кондрашов, Борис Петрович (род. 1957) — российский государственный деятель, народный депутат РСФСР/РФ (1990—1993).
 Кондрашов, Валерий Фёдорович (род. 1942) — советский футболист.
 Кондрашов, Виктор Иванович (род. 1962) — российский государственный и политический деятель.
 Кондрашов, Владимир Иосифович (1909—1971) — российский математик.
 Кондрашов, Геннадий Дмитриевич (род. 1938) — советский легкоатлет, участник Олимпийских игр.
 Кондрашов, Дмитрий Иванович (род. 1932) — советский государственный деятель, председатель Тульского облисполкома.
 Кондрашов, Николай Андреевич (1919—1995) — советский и российский лингвист, профессор МПГУ, заслуженный деятель науки РФ (1995).
 Кондрашов, Олег Александрович (род. 1967) — российский предприниматель, государственный, политический и общественный деятель.
 Кондрашов, Пётр Дмитриевич (1921—1999) — советский государственный деятель, участник и инвалид Великой Отечественной войны, кандидат экономических наук.
 Кондрашов, Станислав Николаевич (1928—2007) — российский журналист-международник, публицист, писатель.
 Кондрашов, Эдуард Константинович (род. 1937) — советский учёный в области технологии материалов.
 Кондрашов, Юрий Владимирович (род. 1968) — российский скульптор.

Кондрашова

См. также 
 Кондрашев
 Кондрашин
 Кондрашкин
 Кондратов

Примечания